HMS Albion je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Albion (1763) 
 HMS Albion (2.) 
 HMS Albion (1802) 
 HMS Albion (kuter I) 
 HMS Albion (kuter II) 
 HMS Albion (1842) 
 HMS Albion (1898) 
 HMS Albion (R07) 
 HMS Albion (L14)

Albion